Thévenet ist der Familienname von:

 Bernard Thévenet (* 1948), französischer Radrennfahrer
 François Thévenet (1845–1910), französischer Politiker
 Fritz Thevenet (1894–1936), österreichischer Mundartdichter
 Louis Michel Auguste Thévenet (1764–1848), französischer General
 Pierre-Louis Thévenet, französischer Artdirector und Szenenbildner
 Virginie Thévenet (* 1957), französische Schauspielerin und Regisseurin